

Localidades

Saint-Laurent-des-Combes (Charente)
Saint-Laurent-des-Combes (Gironde)

Desambiguações de topônimos